

Niemcy 
 Wolgast – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wołogoszcz

Osoby 
 Ad Wolgast – amerykański bokser
 Cornelie Sonntag-Wolgast – niemiecka polityczka
 Eike Wolgast – niemiecki polityk
 Larry Wolgast – amerykański polityk
 Midget Wolgast – amerykański bokser

Zobacz też 
 Peenebrücke Wolgast